Mark Ashton peut désigner :
 Mark Ashton (1960-), un militant des droits des homosexuels et membre du Parti communiste de Grande-Bretagne ;
 Mark Ashton (1949-), un auteur-compositeur-interprète anglais, ex-batteur du groupe Rare Bird.